Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1906 года прошёл 24—25 февраля в Хельсингфорсе (Великое княжество Финляндское, Российская империя). В нём приняли участие 17 спортсменов из 2 стран. Чемпион мира не был определён, потому что для получения этого титула необходимо было победить на трёх дистанциях из четырёх.

Результаты 

 NF — не закончил дистанцию
 NS — не вышел на дистанцию

Ссылки 
  Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Российской империи
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Спорт в России в 1906 году
Спорт в Финляндии в 1906 году
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионаты мира в Российской империи
Февраль 1906 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)